Henri de Soubiran est un mousquetaire des . Membre de la famille de Soubiran, il fut marquis d'Arifat (voir château d'Arifat) et seigneur de Bessières.

Biographie 
Dès son adolescence, en 1674, Henri de Soubiran intègre les rangs des mousquetaires de l'armée française, pour apprendre le maniement des armes. Il y rejoint son frère, Jean de Soubiran, déjà mousquetaire. Entre 1679 et 1683, il passa de sous-brigadier à maréchal-des-logis. Il fut aussi premier cornette de son régiment, ainsi que chevalier de Saint-Louis. 

Il a servi lors de la guerre de la ligue d'Ausbourg, au cours de différentes batailles. On le trouve par exemple au siège de Mons (1691), à la bataille de Leuze (1691) et au siège de Namur (en 1692). 

En 1719, il prend sa retraite militaire. Marié à Brunette de Pineton de Chambrun, il aura un fils, Albert de Soubiran, soldat comme lui. Henri de Soubiran mourra en .

Batailles 

 1675 : siège de Dinant, siège de Huy, siège de Limbourg.
 1676 : siège de Condé.
 1677 : siège de Valenciennes, siège de Cambrai, bataille de Cassel.
 1678 : siège de Gand, siège d'Ypres.
 1683 : siège de Courtrai, siège de Luxembourg.
 1691 : bataille de Leuze, siège de Mons.
 1692 : bataille de Steinkerque, siège de Namur.
 1693 : bataille de Néerwinde.
 1695 : bataille de Bruxelles.
 1696 : siège d'Ath.
 1702 : bataille de Nimègue.
 1706 : bataille de Ramillies.
 1709 : bataille de Malplaquet.

Notes et références

Articles connexes 
 Famille de Soubiran
 Jean de Soubiran

Décès en mars 1721
Militaire français du XVIIe siècle
Militaire français du XVIIIe siècle